Starlet bezeichnet:

 Starlet, junge Schauspielerin, der eine gute Karriere vorausgesagt wird, siehe Star (Person)
 Starlet (Band), schwedische Indiepopband
 Starlet (Bootsklasse), offenes Kielboot
 Starlet (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Sean Baker
 Toyota Starlet, Automodell des japanischen Herstellers Toyota

Siehe auch:
 Starlets
 Starlette